Laurentia és un gènere de 51 espècies de plantes de flors que pertanyen a la família Campanulaceae.

Són plantes perennes que arriben als 40 cm d'alçada amb una tija recta i nua. Les fulles són de forma ovalada o el·líptica, de 6-10 cm de longitud i 6,5 cm d'amplada. Les flors són solitàries i axil·lars, amb peduncles de 4-13 cm de longitud. El fruit és una càpsula.

Espècies 
Algunes espècies es troben a Austràlia, Nova Zelanda, the Índia i les Illes de la Societat, on es coneixen amb el nom d'"isotoma".

 Laurentia anethifolia
 Laurentia arabiga
 Laurentia armstrongii
 Laurentia atropurpurea
 Laurentia axillaris

Enllaços externs 
 
 
 

Campanulàcies